Überholung steht für:

 die Reparatur bzw. Instandhaltung technischen Geräts
 den Überholvorgang zwischen zwei Fahrzeugen

Siehe auch:
 Generalüberholung